William Dudley (?–1483) angol püspök (Durham)
 William Dudley (1931–1978) amerikai úszó, olimpikon